(« Sous deux drapeaux » en anglais) peut faire référence à :
 , roman de Ouid] publié en 1867 :
 , film américain muet de J. Gordon Edwards sorti en 1916 ;
 , film américain de Tod Browning sorti en 1922 ;
 , titre original de Sous deux drapeaux, film de Frank Lloyd en 1936.